El nombre Steve Jackson puede referirse a las personas siguientes:

 Steve Jackson, un matemático de la University of North Texas;
 Steve Jackson, un autor de juegos de rol estadounidense, fundador de la editorial Steve Jackson Games;
 Steve Jackson, un autor de juegos de rol británico, cofundador, junto a Ian Livingstone, de la editorial Games Workshop;
 Steve Jackson, un jugador australiano de rugby;
 Steve Jackson, un escritor, creador del personaje de ficción Paul Aston, espía miembro del MI6;
 Steve Jackson, un linebacker de fútbol americano; o
 Steve Jackson, un back defensivo de fútbol americano.